Vestiaria (Portugal), plaats in de Portugese gemeente Alcobaça.